Борис Базилевский: Базилевский, Борис Васильевич (1885—1955) — советский астроном, коллаборационист, заместитель бургомистра г. Смоленска при немецкой оккупации.
 Базилевский, Борис Николаевич (род. 1946) — дипломат.

Примечания